Schengawit (armeniska: Գործարանային) är en tunnelbanestation på Jerevans tunnelbana i Jerevan i Armenien. Den ligger i distriktet Schengawit.

Tunnelbanestationen Shengawit öppnades den 26 december 1985.

Se även
Shengavitbosättningen
Shengavitdistriket

Källor 
Denna artikel är baserad på artikeln Chengavit (métro d'Erevan) på franskspråkiga Wikipedia.

Jerevans tunnelbana